Джозеф Леонард Голдстайн ( — Го́лдстин; род. 18 апреля 1940,  Кингстри, Южная Каролина) — американский  и , пионер исследований генетики человека.

В 1985 году за свои исследования наследственной гиперхолестеринемии и открытие рецептора липопротеинов низкой плотности получил Нобелевскую премию по медицине или физиологии (вместе с Майклом С. Брауном). Его вклад в изучение наследственных болезней принёс ему множество других научных наград.

Член Национальной академии наук США (1980), иностранный член Лондонского королевского общества (1991).
Удостоен Национальной научной медали (1988). Член редколлегии Cell.

Биография 
Родился в Кингстри (Южная Каролина), в еврейской семье российского происхождения. Его родителям Исидору Гольдштейну и Фанни Альперт принадлежал магазин одежды. Семья отца эмигрировала в США из Ковно. В 1962 году окончил Университет Вашингтона и Ли в Лексингтоне, в 1966 году — Медицинскую школу Юго-Западного медицинского центра Техасского университета с дипломом врача.

В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Награды и отличия 

 1976 — 
 1978 —  одноименного фонда
 1979 — , «For their work in cholesterol biosynthesis»
 1981 — Международная премия Гайрднера, «For their discovery of the role of receptor-mediated uptake of lipoproteins in the regulation of cholesterol metabolism»
 1984 — Премия Луизы Гросс Хорвиц
 1985 — 
 1985 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования, «For the discovery of the basic mechanisms controlling cholesterol metabolism, opening the way to a new pharmacologic approach to the treatment of coronary heart disease, the leading cause of death in the Western world»
 1985 — Нобелевская премия по физиологии или медицине, 
 1987 — 
 1988 — Национальная научная медаль США в номинации «Биологические науки», «For their historic discovery of the basic mechanisms controlling cholesterol metabolism, opening the way to a new pharmacologic approach to the treatment of cardiovascular disease, the leading cause of death and disability in the Western world»
 1999 — , «For their research in the development of statins which lower the level of cholesterol in the heart»
 2002 — 
 2003 — Премия медицинского центра Олбани
 2012 — Bard Lecture, Университет Джонса Хопкинса
 2016 —

Примечания

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета

Выпускники Техасского университета в Далласе
Преподаватели Техасского университета в Далласе
Генетики человека
Биохимики США
Генетики США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Выпускники Университета Вашингтона и Ли
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты премии Луизы Гросс Хорвиц
Лауреаты Ласкеровской премии
Лауреаты премии медицинского центра Олбани
Почётные доктора Университета Майами
Почётные доктора Чикагского университета